Philippines Open steht für:

 Philippines Open (Badminton)
 Philippines Open (Darts)